Сан Себастијан Рио Ондо има више значења:

 Општина Сан Себастијан Рио Ондо (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Себастијан Рио Ондо (Сан Себастијан Рио Ондо, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику